Busse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans-Jürgen Busse
 Walter Carl Otto Busse